Le terme Route 106 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 106 en Allemagne
 Route 106 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 106 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route départementale 106 en Guadeloupe, France
  dans certains pays